Ngcobo steht für

 Ngcobo (Südafrika), Stadt in der südafrikanischen Provinz Ostkap, bis 2004 Engcobo

Ngcobo ist der Familienname folgender Personen:

 Abednigo Ngcobo (1950–2014), südafrikanischer Fußballspieler
 Gabi Ngcobo (* 1974), südafrikanische Künstlerin
 Patrick Ngcobo (* ?), südafrikanischer Musiker
 Sandile Ngcobo (* 1953), südafrikanischer Verfassungsrichter
 Sthembiso Ngcobo (* 1983), südafrikanischer Fußballspieler